Кишинёвская ТЭЦ-1 (CET-1) — теплоэлектроцентраль, расположенная в г. Кишинёв, Республика Молдова.

История 
Сдача в эксплуатацию первой турбины мощностью 4 МВт прошла в первых числах сентября 1951 года, строительство было реализовано в два этапа. На первом этапе были установлены шесть котлов среднего давления типа ТС-35 на сжигание твердого топлива, с производительностью 35 т/ч и 4 паровые турбины. На втором этапе - два котла высокого давления типа БКЗ-120-100ГМ с производительностью 120 т/ч и две паровые турбины.

По данным на 2000 год установленная мощность ТЭЦ-1:

- электрическая 54 МВт

- тепловая 457 МВт, в том числе: турбин 225 МВт;

Текущая мощность (2011) составляет 66 МВт, тепловая мощность 254 Гкал/ч [3].

Топливо - мазут, природный газ.

 Руководит подразделением "СЕТ-1" Начальник Белинский Леонид Александрович.

Адрес: г.Кишинёв, ул.Вадул-луй-Водская, 5.

Подразделения станции: котлотурбинный, электрический, химический, производственно-технический отдел, цех подготовки ремонтов, лаборатория контроля металлов, группа информационных технологий.

18 марта 2014 был объявлен банкротом владелец ТЭЦ — акционерное общество «Termocom». К январю 2014 года было принято решение о слиянии ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-2 и «Termocom».

На модернизацию Termoelectrica всемирный банк выделит $100 млн. Эксперты ВБ отметили, что в первую очередь готовы финансировать модернизацию ТЭЦ 1, установить там новые двигатели внутреннего сгорания на природном газе и обновить систему управления. С помощью проекта планируется модернизировать следующий блок на ТЭЦ-1 на 80 Мегаватт и капитально отремонтировать третий блок.

Оборудование 
Котлы:

Паровой котел ГМ-50 (1951-1959 гг.) - 6 шт, 50 т/ч, 440 °C, 39 кг/см2

Паровой котел БКЗ-120-100ГМ (1961 г.) - 2 шт, 120 т/ч, 520 °C, 92 кг/см2
 Установленная мощность  электрических генераторов – 66 МВт
Установленная тепловая мощность – 239 Гкал/ч

Турбины

Генераторы

 Трансформаторы

Конденсаторы турбин

Отпуск продукции и потребления топлива  по АО "СЕТ-1" на 2013 год

Примечания 

Тепловые электростанции Молдавии
Электростанции по странам
Электростанции по алфавиту
Экономика Молдавии